Jiří Vykoukal, češki hokejist, * 11. marec 1971, Olomouc, Češkoslovaška.

Vykoukal je v češkoslovaški ligi igral za kluba HC Olomouc in Sparta Praga. Leta 1989 je bil kot 208. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral. Po dveh sezonah in pol v nižjih severnoameriških ligah AHL in ECHL se je vrnil k Sparti, s katero je osvojil naslova češkoslovaškega državnega prvaka v sezonah 1989/90 in 1992/93. Eno sezono je igral za MoDo Hockey v švedski ligi, sedem sezon v finski ligi za kluba Espoo Blues in TPS Turku. Ob koncu kariere je ponovno zaigral za Sparto ter tudi kluba České Budějovice in HC Plzeň. S Sparto je osvojil dva naslova češkega državnega prvaka v sezonah 2005/06 in 2006/07.

Za češko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1994, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in petih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil po dve zlati in bronasti medalji. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral 43 tekem, na katerih je dosegel štiri gole in pet podaj.

Statistika kariere

|-
| HC Olomouc
| Češkoslovaška 2. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češkoslovaška 2. liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Olomouc
| Češkoslovaška 2. liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 47
| 5
| 12
| 17
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 6
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 90/91
|
| 60
| 4
| 22
| 26
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Baltimore Skipjacks
| AHL
| 91/92
|
| 56
| 1
| 21
| 22
|
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hampton Roads Admirals
| ECHL
| 92/93
|
| 3
| 1
| 6
| 7
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 9
| 2
| 4
| 6
|
| 10
|
| 13
| 4
| 2
| 6
|
| 6
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 93/94
|
| 44
| 6
| 27
| 33
|
| 58
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +9
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 7
| 6
| 13
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 95/96
|
| 40
| 8
| 22
| 30
|
| 48
|
| 12
| 4
| 10
| 14
|
| 0
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 96/97
|
| 49
| 5
| 24
| 29
|
| 26
|
| 10
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 97/98
|
| 38
| 6
| 20
| 26
|
| 54
|
| 10
| 2
| 10
| 12
|
| 2
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 98/99
|
| 46
| 6
| 15
| 21
| -2
| 32
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -1
| 18
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 99/00
|
| 52
| 9
| 26
| 35
| +10
| 28
|
| 4
| 3
| 1
| 4
| -2
| 8
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 00/01
|
| 31
| 7
| 13
| 20
| -5
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 01/02
|
| 41
| 9
| 15
| 24
| -1
| 34
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 02/03
|
| 54
| 13
| 25
| 38
| +5
| 48
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 03/04
|
| 49
| 5
| 25
| 30
| +23
| 20
|
| 13
| 0
| 5
| 5
| +2
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 04/05
|
| 36
| 3
| 11
| 14
| 0
| 34
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -2
| 16
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 05/06
|
| 24
| 0
| 9
| 9
| +4
| 26
|
| 15
| 1
| 3
| 4
| +9
| 6
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 06/07
|
| 47
| 9
| 18
| 27
| +21
| 66
|
| 16
| 0
| 7
| 7
| +3
| 36
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 07/08
|
| 49
| 3
| 13
| 16
| +6
| 72
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 0
| 10
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 08/09
|
| 36
| 5
| 19
| 24
| -1
| 52
|
| 11
| 3
| 8
| 11
| 0
| 20
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 09/10
|
| 43
| 6
| 22
| 28
|
| 38
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 0
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 10/11
|
| 33
| 0
| 15
| 15
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| České Budějovice
| Češka liga
| 10/11
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 11/12
|
| 26
| 3
| 5
| 8
|
| 14
| 
| 12
| 1
| 6
| 7
|
| 16
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1034
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" | 415
| bgcolor="#7FFF00" | 543
| bgcolor="#7FFF00" | +74
| bgcolor="#7FFF00" | 904
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 72
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 158
|}

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti HC Olomouc
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Baltimore Skipjacks
Hokejisti Hampton Roads Admirals
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti HC České Budějovice
Hokejisti HC Plzeň